Музей винтажных компьютеров Mac — музей восстановленных компьютеров Mac в Киеве, Украина. Открыт в мае 2017 года.

Над созданием музея работала украинская компания MacPaw, специализирующаяся на разработке ПО для систем Apple. Открытие музея анонсировал выпущенный компанией видеоролик, привлекший внимание международных СМИ и ценителей Apple-техники. В фойе бизнес-центра, где находится офис компании, даже образовалась очередь из тех, кто захотел посетить выставку. На тот момент большая часть экспонатов была в нерабочем состоянии; процесс восстановления стартовал в июле благодаря усилиям киевского сервисного центра Macuser.

Бюджет 
Стоимость коллекции MacPaw оценивается в $47 000 без учёта 25 % комиссии, доставка экспонатов обошлась в $5000. Технику компании MacPaw передал нью-йоркский магазин и сервисный центр «Tekserve», среди заслуг которого — сохранённые старейшие образцы оборудования. «Tekserve», начавший спасать технику ещё за полтора десятка лет до открытия первого Apple Store, в корне отличается от современных Apple магазинов.

На сегодняшний день восстановлена практически вся коллекция. Суммарные расходы на ремонт составили около $2000. Более 50 % всех затрат ушло на приобретение принадлежностей. На детали после замены имеется гарантия длительностью шесть месяцев, на более поздние модели — один год. Практически каждое устройство можно использовать круглые сутки.

Идея музея 
Основатель сервисного центра Tekserve Дик Деменас перед аукционом поведал журналистам CNN об идейном обосновании своей деятельности. Деменас создавал своего рода «хранилище» для устаревшей продукции, желая увидеть историю вещей, показать значимость труда гениев прошлого. Такой посыл отсутствует в концепции Apple Store, ориентированной на демонстрацию инновационных разработок. Увеличение стоимости аренды и усиливающаяся конкуренция со стороны новых магазинов Apple через некоторое время привела к закрытию «раритетной» мастерской.

Экспонаты 
 Apple ІІІ, Apple IIc, Lisa
 NeXT Cube
 MacPaw
 юбилейный 20th Anniversary Mac,
 Original iMac
 1994 iBook
 PowerMac G4
 Powerbook G4 Aluminum
 iBook
 12″ Powerbook
 eMac
 iMac G5
 Powerbook G3 и др.

Самыми старыми экспонатами являются модели Apple ІІІ 1980 года, Apple lle и Lisa, вышедшие в 1983 году. Именно Lisa, названная в честь дочери Стива Джобса, ознаменовала выпуск компьютеров с графическим интерфейсом. Несмотря на символичное имя и немалую стоимость в $9995, модель не получила широкого признания покупателей по причине имеющихся несовершенств в работе.

Macintosh 128k (изначально Apple Macintosh) с автографом Стива Возняка — в числе любимых экспонатов музея. Модель присутствовала на рынке с 24 января по 10 сентября 1984 года, а стоимость её была $2495, что эквивалентно $5752 в переводе на нынешний курс. Именно Macintosh 128k рекламировал Ридли Скотт в своем знаменитом ролике, снятом по мотивам произведения «1984» Дж. Оруэлла и показанном во время Super Bowl.

Примечательно, что мышь Macintosh 128k оснащена всего лишь одной кнопкой.

Не менее ценными являются такие раритеты, как Macintosh Plus 1987 года, Macintosh SE и Macintosh IIci 1989 года. Присутствует также первый компьютер с цветным дисплеем Macintosh Color Classic 1993 года, Macintosh SE и Macintosh Plus, бутафорский компьютер Macintosh Plus, созданный Tekserve специально для конференции TED, Macintosh IIc 1989 года и Macintosh Color Classic. На некоторых экспонатах даже можно поиграть.

Первый портативный компьютер Apple — Macintosh Portable, который увидел свет в 1989 году, весил 7,2 кг. Вес одной только батареи, обеспечивавшей от 6 до 12 часов роботы в автономном режиме, — около килограмма.

Необычный экспонат в коллекции MacPaw — конкурент Macintosh Portable, ноутбук Outbound производства одноименной компании из Колорадо, также вышедший в 1989 году. Первая версия была почти в два раза легче и дешевле, чем портативный Apple. В киевском музее старинных компьютеров можно увидеть вторую версию 1991 года.

В качестве операционной системы для Outbound взяли macOS, но для её установки нужно было перепаять оперативную память из более старых Mac. Сотрудники нашли оригинальное решение проблемы трекпада — стержень из металла, двигающийся в стороны и вращающийся.

Посетители музея имеют возможность ознакомиться с цифровым ассистентом Newton, который ассоциируется с крупнейшим провалом Apple. Разрабатывать платформу начали ещё в 1987 году, а уже в 1993 году MessagePad был представлен пользователям по цене $669. Это был первый PDA, распознающий рукописный ввод. Гаджет не оправдал ожиданий, так как работал ненадёжно.

Среди экспонатов MacPaw можно увидеть последнее устройство из серии Newton — eMate 300. Модель вышла в марте 1997-го, но в феврале 1998 года снята с продаж. Возвратившись в компанию, Стив Джобс заявил о закрытии проекта.

В период отстранения от работы в Apple Стив Джобс занимался разработкой продукта, программное обеспечение которого впоследствии стало основой для ПО веб-серверов и браузеров. Это был NeXT Computer: с его помощью Тим Бернес-Ли запустил первый в мире веб-сервер в CERN, а Джон Кармак создал Wolfenstein 3D и Doom.

Серия Powerbook унаследовала всё лучшее от Macintosh Portable. В коллекции музея представлены несколько моделей.

Powerbook 520/c 1994 года выпуска стал первым ноутбуком Apple со стереодинамиками, трекпадом и встроенным Ethernet.

Powerbook 1400, появившись на рынке в 1996 году, удивил съёмным дисководом, который мог заменяться на Zip или Floppy drive.

Премиум-серия портативных компьютеров Powerbook G3 выходила в течение трёх лет — с 1997 по 2000 годы. Благодаря одному из них Кэрри Брэдшоу узнала, что такое бэкап.

В 1996 году, в честь 20-летия основания Apple, компания начала работу над одним из самых дорогих «маков» в истории — Twentieth Anniversary Macintosh (ТАМ). Проект курировал Джони Айв, а саунд-система проектировалась в Bose. Версия вышла в ограниченном количестве —  экземпляров.

Компьютер представили пользователям через год после юбилея — в 1997 году. Изначально была назначена цена в $9000, покрывавшая доставку товара покупателю на лимузине, а также установку мастером в смокинге. На момент выхода стоимость модели снизили до $7499, что не повлияло положительным образом на продажи. Вскоре устройство стали продавать за $3500, а после возобновления Джобса в компании компьютер вовсе сняли с производства. Остатки были распроданы за $1995. После того, как основатель вернулся в Apple, все усилия были брошены на разработку серии iMac. 1999 год отмечен «рождением» iMac G3. Интересный факт: чтобы выбрать расцветки, команда посетила кондитерскую фабрику — посмотреть на карамель.

В 2003 году выпустили iMac G3, дисковод которого втягивал диск, а не выезжал.

Разноцветный iBook G3 «ракушка» стал первым устройством массового потребления с поддержкой Wi-Fi, который недоброжелатели окрестили «крышкой унитаза». Интернет-сёрфинг обеспечивался установленным Internet Explorer.

Линейку компьютеров G4, присутствовавшую на рынке с 2002 по 2004 год, в шутку называли подсолнухами или iLamp.

iMac G4 напоминал нынешние «макбуки». Это устройство впервые создали в металлическом корпусе из титана или алюминия.

Power Mac G4 был представлен в двух форм-факторах: Tower и кубическом. Второй вариант устройства оказался экономически нерентабельным, зато разработанный Джони Айвом дизайн обрёл статус культового. Power Mac G4 Cube находится в нью-йоркском Музее современного искусства.

Прозрачные монитор, мышь и клавиатура к «кубическому маку» приобретались отдельно.

Особенностью Power Mac G4 Cube был видеоразъём разработки Apple — Display Connector (ADC), совмещавший стандартный DVI, USB и питание на 28В. Данное решение дало возможность отказаться от отдельного шнура питания. Наличие двух USB-разъёмов компенсировали их размещением в мониторе и клавиатуре.

О ремонте музейных экспонатов 
Большинство раритетных машин, переданных Tekserve, не функционировали, и компания MacPaw задалась целью «вдохнуть» в них вторую жизнь. Вначале сотрудники подали идею восстановить работоспособность техники своими силами, но вскоре от задумки пришлось отказаться. После старта работы музея представители киевского сервис-центра Macuser предложили свою помощь в проведении ремонта.

Начиная с июля 2017, сотрудники сервисного центра поставляли примерно по одному восстановленному экземпляру в неделю. Ремонт ранних «маков» был непростым, но увлекательным для исполнителей. Сложности заключались не только в поиске причины неисправности, но и получении схемы того, как устроена модель, запчасти — тоже редкость.

Настоящим сюрпризом стала задняя панель корпуса Macintosh 128k и Macintosh Portable, на которой выгравировали подписи разработчиков.

В большинстве поздних моделей были неисправны жёсткие диски, для старых образцов характерны проблемы с питанием в виде вздутия конденсаторов и флоппи-дисков. К примеру, дискета компьютера Lisa переставала работать даже при небольших температурных колебаниях в помещении.

Непросто было найти дискеты и CD-диски старого формата.

Данные прошлых владельцев техники не были обнаружены. Сервисные сотрудники в Нью-Йорке выполнили форматирование практически всех жестких дисков: только на одном Macintosh сохранился пароль от модема, а несколько других имели имена.

Гармоничность как отличительная черта дизайна «яблочной» техники присуща не только внешнему виду, но и внутреннему строению. Конденсаторы на платах ранних Macintosh размещены по размеру.

Комплектующие закупались у партнерских сервис-центров из Германии и США. Некоторые детали сотрудники Macuser находили на eBay и даже на Украине (например, конденсаторы для старых моделей).

В планах компании MacPaw — организовать выставку в открытом пространстве. Прорабатывается идея иллюстрировать специально созданным контентом работу старых систем.

Примечания

Ссылки 

Музеи Киева
Музеи, основанные в 2017 году